

Patronyme 

 Auguste Kreutzer (1778-1832), frère de Rodolphe, violoniste et compositeur français;  
 Conradin Kreutzer (1780-1849), compositeur et chef d'orchestre allemand ;
 Rodolphe Kreutzer (1766-1831), violoniste, compositeur et chef d'orchestre français ;

 Marie Kreutzer (1977-), réalisatrice autrichienne ;
 Daniel Kreutzer (1979-), joueur de hockey sur glace allemand.

Titres

 La Sonate à Kreutzer (1891), nouvelle russe de Léon Tolstoï ;
 Sonate pour violon , dite « Sonate à Kreutzer » (1802-1803), sonate pour piano et violon en trois mouvements de Ludwig van Beethoven ;
 Quatuor à cordes 1 dite « La Sonate à Kreutzer » (1923), œuvre de de Leoš Janáček.

Autres

 Kreutzer, ancienne unité monétaire européenne.